hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) w USA, w stanie Idaho
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) w USA, w stanie Maine
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) w USA, w stanie Montana
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) w USA, w stanie Nevada
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) w USA, w stanie Nowy Meksyk
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) w USA, w stanie Oklahoma
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) w USA, w stanie Oregon
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) w USA, w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) w USA, w stanie Waszyngton
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) w USA, w stanie Wisconsin
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) w USA, w stanie Wyoming

Zobacz też:
 Lincolnshire – hrabstwo Lincoln w Anglii